Restauración kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Restauración (kommun), Dajabón, 
 Restauración (ort), Dajabón,